Hans Rotter ist der Name folgender Personen:
* Hans Rotter (Politiker) (Johann Rotter; 1868–1945), österreichischer Politiker (CS) und Lokalhistoriker
 Hans Rotter (Theologe) (1932–2014), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Johann Rotter (Politiker) (* 1841) Politiker, Abgeordneter des Mährischen Landtages
 Johann Rotter (1905–1973), österreichischer Rechtsanwalt und Politiker
 Johannes Rotter (* 1960), deutscher Schauspieler und Drehbuchautor